Admetos () bezeichnet:

 in der griechischen Mythologie:
 Admetos, Sohn des Pheres, König von Pherai in Thessalien
 Admetos (Sohn des Augeias), Kämpfer aus Troja im trojanischen Krieg
 (85030) Admetos, Asteroid
 einen schlechter Dichter in einer Anekdote in Lukians Demonax 44

Admetos ist der Name folgender Personen:
 Admetos (Molosser), Admetos von Epirus, König der Molosser um 470 v. Chr.
 Admetos (General), makedonischer Führer der Hypaspisten im Heer Alexanders des Großen
 Admetos (Athener), Thesmothet zwischen 230 und 220 v. Chr.
 Admetos (Makedonier), wurde auf Befehl Philipps V. getötet
 Admetos (Sohn des Bokros), Makedonier aus Thessalonike, Gastfreund der Delier